Konská può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Konská, comune del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina
 Konská, comune del distretto di Žilina, nell'omonima regione